Karel, un prénom, devenu également un patronyme ;
 Karel, un langage de programmation ;
 (1682) Karel, un astéroïde.